Methylglyoxal (MGO) o wzorze C3H4O2 występujący także pod nazwą aldehyd pirogronowy lub acetylformaldehyd to związek organiczny z grupy aldehydów, który powstaje podczas przenikania glukozy do komórek ciała i bierze udział w ich budowie. Substancja powstaje w komórkach organizmów wyższych, czyli roślin, zwierząt i ludzi. Dzięki swoim właściwościom higroskopijnym łatwo rozpuszcza się w wodzie i etanolu.

Występowanie 
W ciele człowieka w ilościach śladowych występuje w sposób naturalny, jako produkt przemian metabolicznych. Jest to natomiast substancja nietrwała, która jest szybko wydalana z organizmu.

Naturalnie występuje też w wielu produktach spożywczych, takich jak sery, pieczywo, kawa, kakao, zielona herbata, soja, niektóre soki, alkohole, a przede wszystkim miody.

Methylglyoxal jest obecny praktycznie we wszystkich rodzajach miodów, jednak uwagę naukowców zwróciła niezwykle wysoka zawartość związku w nowozelandzkiej odmianie pochodzącej z nektaru kwiatów krzewu manuka (Leptospermum scoparium).

W miodach pochodzenia europejskiego stężenie związku waha się od 1 do 10 mg na 1 kg miodu. Najwięcej zawierają go ciemne odmiany, takie jak wrzosowy, gryczany oraz spadziowy.

Jednym z czołowych badaczy właściwości miodów manuka jest prof. Thomas Henle, który wraz ze swoimi współpracownikami z Politechniki w Dreźnie (Niemcy) odkrył, że methylglyoxal w miodzie manuka występuje w zaskakująco dużych ilościach, niespotykanych w żadnym innym produkcie spożywczym czy popularnych gatunkach miodów. Wyniki badań pokazały, że w miodzie manuka jest go nawet do stu razy więcej niż w innych odmianach.

Powstawanie związku w miodzie manuka 
MGO stanowi produkt pośredni powstający podczas przemiany metabolicznej trójwęglowych pochodnych cukrów prostych, takich jak fosforan dihydroacetonu i 3-fosforan aldehydu glicerynowego. Zdaniem naukowców związki te mogą również gromadzić się wewnątrz komórek na skutek oddziaływania enzymów: izomerazy fosforanowej trioz oraz syntazy metyloglioksalowej.

To dla roślin wskaźnik stresu, jaki towarzyszy niekorzystnym trudnym warunkom, w jakich wzrastają. Sądzi się, że pod wpływem stresu zaburzony zostaje proces usuwania tego związku z rośliny, polegający na rozkładzie enzymatycznym methylglyoxalu za pośrednictwem glioksalazy I i II, przy współudziale zredukowanego glutationu.

MGO usuwany jest z komórek roślinnych ze względu na swoje działanie cytotoksyczne. Przypuszcza się, że jego wysoki poziom w miodzie manuka jest wynikiem braku enzymów umożliwiających rozkład tego związku w nektarze wytwarzanym przez kwiaty Leptospermum scoparium lub powstaje na drodze innych zaburzeń procesu detoksykacyjnego.

Działanie methylglyoxalu 
MGO wykazuje silne działanie antybakteryjne, dlatego uznawany jest za naturalny antybiotyk. To właśnie obecność tego związku po unieczynnieniu enzymu oksydazy glukozy, powodującego zazwyczaj powstawanie nadtlenku wodoru z glukozy, gwarantuje nienadtlenkową aktywność antybiotyczną miodu manuka.

Wykazano też, że działa on synergistycznie z antybiotykami i nie tylko nie osłabiała ich działania, ale nawet wspomagała ogólny efekt leczniczy. W odróżnieniu od nich bakterie i drobnoustroje nie nabywają też z czasem odporności na związek.

Methylglyoxal hamuje namnażanie bakterii, grzybów, wirusów czy paciorkowców. Wpływa bowiem na struktury komórkowe bakterii i utrudnianie im zasiedlenia organizmu.

Sprawdza się zarówno w przypadku lekkiego przeziębienia, jak i podczas poważniejszych infekcji czy grypy. Wzmacnia układ odpornościowy, ale także wpływa korzystnie na pracę układu pokarmowego.

Dzięki wysokiej aktywności antybiotycznej przyspiesza też gojenie się drobnych oraz trudno gojących się ran, odleżyn czy oparzeń.

Zwartość MGO w miodzie manuka 
Miody manuka mogą znacznie różnić się między sobą stężeniem methylglyoxalu, jednak zazwyczaj wynosi ono od 30 do 550 mg na kilogram miodu. O tym ile związku znajduje się w danym produkcie informuje etykieta z odpowiednim oznaczeniem liczbowym, np. MGO 200+ oznacza, że w 1 kilogramie miodu znajduje się 200 mg methylglyoxalu.

Im więcej MGO w miodzie, tym silniejsze jest jego działanie, dlatego aby osiągnąć jak najwyższe stężenie związku, miód manuka po wydobyciu z ula poddaje się go tzw. leżakowaniu, podczas którego miód dojrzewa, a w odpowiednich warunkach, podobnych do tych panujących w ulu, zawartość MGO może wzrosnąć nawet o ponad 100%.

Na rynku możemy spotkać się z deklarowaną zawartością MGO™ sięgającą nawet 1000 i więcej mg/kg. Tak wysoki poziom może wynikać z przegrzania miodu, które skutkuje utratą cennych właściwości.

Certyfikacja MGO™ i UMF 
Założeniem metody MGO™ bazującej na pracy prof. Henle jest precyzyjne informowanie konsumenta o zawartości methylglyoxalu w konkretnej partii miodów. Spełnia ona wszelkie wymogi związane z testowaniem jakości żywności i jest to metoda wiarygodna i powtarzalna, a błąd pomiaru wynosi jedynie 2%.

Wartość MGO™+ wskazuje, ile związku było w momencie umieszczania miodu w słoiczku, bowiem w prawidłowo pozyskiwanym i przechowywanym miodzie poziom methylglyoxalu może naturalnie wzrosnąć.

Certyfikacja UMF to skrót od Unique Manuka Factor, sposobu certyfikacji opracowanego przez stowarzyszenie UMFHA przed wprowadzeniem metody MGO™ i nadal uznawanego przez rząd Nowej Zelandii. Miody manuka występują w kilku wariantach: UMF 5+, 10+, 15+ i 18+. Metoda ta bada takie wskaźniki jak: methylglyoxal, DHA, HMF oraz Leptosperin.

Istnieją również inne metody klasyfikacji miodów manuka, takie jak Active, BioActive czy NPA, są jednak dużo mniej precyzyjne i obarczone znacznie większym błędem.

Przypisy 

Aldehydy